Miejscowości w USA:
 East Rochester – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 East Rochester – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 East Rochester – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
Gminy w USA:
 East Rochester (ang. East Rochester Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe